Balsiger ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Balsiger (1845–1924), Schweizer Lehrer
 Hans Balsiger (1937–2021), Schweizer Physiker
 Peter Balsiger (* 1941), Schweizer Journalist, Chefredakteur und Autor
 Philipp Balsiger (* 1956), Schweizer Philosoph